Soula peut faire référence à :

Patronyme 

 Camille Soula (1888-1963), physiologiste, humaniste, poète occitan, homme politique français ;
 Daniel Soula (1906-2001), homme politique français ;
 Jean-Claude Soula (1939-2008), rugbyman français ;
 Henri-Pierre Soula (1922-1994), journaliste français, connu sous le pseudonyme de Pierre Loubens ;
 Marc Soula (1945-2012), entomologiste français ;
 Racha Soula (1994-), rameuse d'aviron tunisienne ;
 Samah Soula, journaliste française ;

Toponyme 

 Soula (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Soula (Coalla), commune du département de Coalla au Burkina Faso ;
 Soula (Kombissiri), commune du département de Kombissiri au Burkina Faso ;
 Soula (Thyou), commune du département de Thyou au Burkina Faso ;
 Soula (rivière), rivière ukrainienne, affluent du Dniepr ;
 Refuge de la Soula, refuge de montagne situé dans le département français des Hautes-Pyrénées, en région Occitanie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme